Opisotretus är ett släkte av mångfotingar. Opisotretus ingår i familjen Opisotretidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Opisotretus